Hotel Transylvania: Serialul este un serial de animație de comedie de groază produs de Sony Pictures Animation și Nelvana în asociație cu Corus Entertainment. Este bazat pe și plasat înaintea evenimentelor filmului Hotel Transilvania (2012), concentrându-se pe activitățile lui Mavis și prietenii ei la Hotelul Transilvania în timp ce Dracula e plecat la Consiliul Vampirilor.

Primul sezon a avut avanpremiera pe 20 iunie 2017 în cadrul aplicației Watch Disney Channel, YouTube și VOD, apoi a avut premiera oficială pe 25 iunie 2017 în Statele Unite pe Disney Channel și pe 2 octombrie 2017 în Canada pe Teletoon. Ultimele opt episoade ale sezonului 1 au fost lansate pe Netflix pe 25 iunie 2018 înainte de premierele televizate.

Al doilea sezon a fost anunțat pe 12 septembrie 2018 și a fost difuzat între 8 octombrie 2019 și 29 octombrie 2020.

Aici este lista completă de episoade ale serialului Hotel Transilvania: Serialul.

Episoade

Referințe 

Liste de episoade ale serialelor americane de televiziune